Die deutsche Meisterschaft im Unterwasser-Rugby findet seit 1971 regelmäßig statt, offizieller Wettbewerb ist sie seit 1972. Ausgespielt wird sie als zweitägiges Turnier mit acht Mannschaften, die zunächst in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften antreten.

Herren 

Die drei bestplatzierten Mannschaften aus den jeweils ersten Ligen des Westens und Südens sowie die zwei Bestplatzierten des Nordens qualifizieren sich am Ende jeder Saison für die Ausscheidungsspiele. Der Deutsche Meister qualifiziert sich zur Teilnahme am Champions Cup, wo die Meister aller Länder um den Titel der besten Vereinsmannschaft kämpfen.

Sonderregelung DM 2008 
Weil die Südmannschaften 2007 alle Medaillenplätze belegten, war 2008 außerdem der Viertplatzierte des Südens zugelassen. Die neun Mannschaften spielten in drei Gruppen. Durch eine Hoffnungsrunde gab es am Ende trotzdem die gewohnten Finalspiele. Aufgrund von Schwächen dieses Modus wird seit 2009 wieder der bisherige mit acht Mannschaften verwendet.

Ergebnisse

Damen 

Die erstplatzierte Mannschaft der Damenliga ist gleichzeitig Deutscher Meister der Damen und darf ebenfalls am Champions Cup teilnehmen.

Ergebnisse

Siehe auch 
 Unterwasser-Rugby
 Unterwasserrugby in Deutschland
 Unterwasserrugby-Europameisterschaft
 Unterwasserrugby-Weltmeisterschaft

Unterwasserrugby
Unterwasser-Rugby-Wettbewerb
Wassersport (Deutschland)
Sportveranstaltung in Deutschland
Erstveranstaltung 1971